Ogólny błąd ochrony (ang. general protection fault) – termin informatyczny.
 General Protection Fault – komiks internetowy.
 Gasoline Particulate Filter – filtr cząstek stałych stosowany w układzie wydechowym silników benzynowych.